«Ночь на размышление» — телеспектакль.

Сюжет 
В областном театре молодой режиссёр репетирует пьесу о крупном руководителе, решившем перестроить доверенное ему производство. В процессе репетиции режиссёр приходит к выводу, что в пьесе отражена ситуация, в которой находятся и они сами, и театр, и вся страна…

В ролях 
 Борис Гусаков
 Валерий Гатаев
 Михаил Мокеев
 Валерий Баринов
 Владимир Симонов
 Юрий Васильев
 Людмила Дребнёва
 Ксения Минина
 Виктор Тульчинский
 Александр Михайлушкин
 Н. Назаров
 Виктор Борцов

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Сергей Сатыренко
 Автор сценарияАлександр Косенков
 Оператор-постановщик: Е. Павлов

Примечания 

Фильмы СССР 1989 года
Телеспектакли СССР 1989 года
Телеспектакли Главной редакции литературно-драматических программ ЦТ
Фильмы-драмы СССР
Драматические телеспектакли СССР